Dalem (Zuid-Holland) - plaats in de Nederlandse gemeente Gorinchem
Laag-Dalem - een wijk en buurtschap nabij Dalem
Dalem (Noord-Brabant) - gehucht in de Nederlandse gemeente Bladel
Dalem (Moselle) - gemeente in het Franse departement Moselle
Dalem (Tilburg) - een buurt in de Tilburgse woonwijk Reeshof